Пиједрас Бланкас, Пиједрас Бланкас Сентро има више значења:

 Пиједрас Бланкас, Пиједрас Бланкас Сентро (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пиједрас Бланкас, Пиједрас Бланкас Сентро (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику